

Geografia
 Ghiacciaio Matthes, in inglese Matthes Glacier – ghiacciaio sulla costa di Bowman, nella parte sud-orientale della Terra di Graham, in Antartide

Persone
 Anne Matthes (1985) – pallavolista tedesca
 Paul Friedrich Matthes (1879-1948) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Roland Matthes (1950-2019) – nuotatore tedesco
 Ulrich Matthes (1959) – attore e doppiatore tedesco